La Liga 1980/1981 var den 50:e säsongen sedan La Ligas start. Ligan vanns av Real Sociedad.

Tabell

Källor
 Rsssf.com

1980 i Spanien
1981 i Spanien
1980/1981
Fotbollssäsongen 1980/1981